Aragon oder Aragón steht für:

 Aragonien, autonome Gemeinschaft in Spanien
 Corona de Aragón, ehemaliges Königreich, siehe Krone von Aragonien
 Aragón (Fluss), Fluss in Spanien
 Aragon (Aude), französische Gemeinde im Département Aude
 Aragon (Schiff), Passagierschiff der Royal Mail Line
 Aragon (Band), australische Rockband
 BM Aragón, spanischer Handballverein aus Saragossa
 CPI Aragon, taiwanischer Motorroller
 Motorland Aragón, Motorsport-Rennstrecke in der Provinz Aragonien, Spanien

Aragón ist der Familienname folgender Personen:
 Agustina de Aragón († 1857), spanische Unabhängigkeitskämpferin
 Alfonso von Aragon (1481–1500), illegitimer Sohn Alfons II. von Neapel und zweiter Ehemann Lucrezia Borgias
 Alfonso de Aragón y Eiximenis (nach 1358–1425), Herzog von Gandía, Graf von Denia und Ribagorza
 Alfonso de Aragón y Foix (1332?–1412), Herzog von Gandía, Graf von Denia und Ribagorza
 Alphonse Marie Louis comte de Saint-Sévérin d’Aragon (1705–1757), französischer Diplomat und Politiker
 Antonio de Aragón-Córdoba-Cardona y Fernández de Córdoba (1616–1650), spanischer Kardinal
 Art Aragon (1927–2008), US-amerikanischer Boxer und Schauspieler
 Charles de Bancalis de Maurel d’Aragon (* 1945), französischer Diplomat
 Emilio Aragón (Miliki; 1929–2012), spanischer Clown
 Enrique O. Aragón (1880–1942), mexikanischer Mediziner, Philosoph und Hochschullehrer
 Enrique Valles y Soler de Aragón († 1889), spanischer Diplomat
 Francisco de Borja y Aragón († 1658), spanischer Schriftsteller und Vizekönig von Peru
 Jaime de Mora y Aragón (1925–1995), spanischer Schauspieler
 Lorenzo Aragón (* 1974), kubanischer Boxer
 Louis Aragon (1897–1982), französischer Dichter und Schriftsteller
 Manuel Gutiérrez Aragón (* 1942), spanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Maria De Aragon (* 1942), kanadische Schauspielerin
 Maria von Aragon (1396/1403–1445), Infantin von Aragon und Königin von Kastilien und León 
 Raul Aragon, ehemaliger philippinischer Schauspieler
 Tomás Antonio de la Cerda y Aragón (1638–1692), Vizekönig von Neuspanien
 Yosvany Aragón (* 1974), kubanischer Baseballspieler

Aragón ist der Herkunftsname folgender Personen:
 Alfons V. (Aragón) (1396–1458), König von Aragonien und als Alfons I. König von Neapel und Sizilien
 Beatrix von Aragón (1457–1508), Königin von Ungarn und Böhmen

 Katharina von Aragón (1485–1536), englische Adlige, Frau von Heinrich VIII.

Aragon ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aragon (Georgia)  im Polk County
 Aragon (Catron County, New Mexico)
 Aragon (Cibola County, New Mexico)
 Aragon (San Miguel County, New Mexico) 
 Aragon (Texas)  im Presidio County 
 Aragon Park  im Richmond County, Georgia
 Aragon Place  im Greenlee County, Arizona

Sonstige geografische Objekte:
 Aragon Creek (Lincoln County, New Mexico), Fließgewässer
 Aragon Creek (San Miguel County, New Mexico), Fließgewässer
 Aragon Ditch, Kanal im Fremont County, Wyoming
 Aragon Mine, Mine im Dickinson County, Michigan
 Aragon and Little Prospect, Mine im Bernalillo County, New Mexico

Siehe auch:
 Arago
 Aragona (Begriffsklärung)
 Aragorn
 Aragão